Martinshöhle steht für
Martinshöhle (Iserlohn)
 St. Martinshöhle (Hohenfels-Essingen), Vulkaneifel 
 Martin's Cove, Wyoming